Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Montpellier 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Irina Chromačëva e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Ines Ferrer-Suarez e Paula Cristina Gonçalves 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Irina Chromačëva /  Renata Voráčová (Campionesse)
 Ines Ferrer-Suarez /  Paula Cristina Gonçalves (finale)

 Cristina Dinu /  Elica Kostova (semifinali)
 Mailen Auroux /  Vanesa Furlanetto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Montpellier 2013